Сюнь может означать:
 Сюнь — река в Башкортостане и Татарстане.
 Старая Сюнь — бывший рукав в устье реки Сюнь.
 Сюнь — китайская сосудообразная флейта.
 
 Сюнь — название триграммы ☴.